MacNeille ou  McNeile est un nom de famille notamment porté par :

 H. C. McNeile (1888 - 1937), écrivain britannique ;
 Tress MacNeille (1951 -), actrice américaine.